Hlinné bezeichnet:

Hlinné (Vranov nad Topľou), Gemeinde im Okres Vranov nad Topľou, Slowakei
Hlinné (Nové Město na Moravě), Ortsteil von Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Hlinné, Ortsteil von Tisová u Tachova, Okres Tachov, Tschechien
Hlinné, Ortsteil von Dobré, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien